Апостольский викариат Пуэрто-Аякучо () — апостольский викариат Римско-Католической Церкви с центром в городе Пуэрто-Аякучо, Венесуэла. Апостольский викариат Пуэрто-Аякучо подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольского викариата Пуэрто-Аякучо является церковь Святой Марии Помощницы Христиан.

История 
5 февраля 1932 года Конгрегация по делам епископов издала декрет «Quo melius», которым учредила апостольскую префектуру Альто-Ориноко, выделив её из епархии Сан-Томаса-де-Гуаяны (сегодня — архиепархия Сьюдад-Боливара).

7 мая 1953 года Папа Римский Пий XII выпустил буллу «Nulla maiore», которой преобразовал апостольскую префектуру Альто-Ориноко в апостольский викариат Пуэрто-Аякучо.

Ординарии апостольского викариата 
 епископ Энрико де Феррари, S.D.B. (14.11.1932 — 3.08.1945);
 епископ Косма Альтерио, S.D.B. (31.01.1947 — 1950);
 епископ Сегундо Гарсиа Фернандес, S.D.B. (21.08.1950 — 5.10.1974);
 епископ Энсо Секкарелли Катраро, S.D.B. (5.10.1974 — 23.10.1989);
 епископ Антонио Игнасио Веласко Гарсиа, S.D.B. (23.10.1989 — 27.05.1995), назначен архиепископом Каракаса;
 епископ Хосе Анхель Дивассон Сильвети, S.D.B. (23.02.1996 — 14.10.2015);
 епископ Хонни Эдуардо Рейес Секера, S.D.B. (с 14 октября 2015 года).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Декрет «Quo melius», AAS 25 (1933), стр. 154 
 Булла «Nulla maiore», AAS 45 (1953), стр. 769

Ссылки 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.org 

Католические епархии Венесуэлы